Albrecht von Roon – pruski polityk i wojskowy.
 Grupa warowna „Roon” – niemieckie umocnienie.
 SMS Roon -niemiecki krążownik pancerny z okresu I wojny światowej.